Turniej tenisowy French Championships, dziś znany jako wielkoszlemowy French Open, rozegrano w 1946 roku w dniach 18 - 27 lipca, na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 

1946 w tenisie ziemnym
1946 we Francji
French Open według lat